Макино има више значења:
 Округ Макино (Мичиген)
 Макино (Илиноис)